Contea di Durham o Durham County è la denominazione delle seguenti contee:
 Contea di Durham – in Inghilterra
 Contea di Durham (Carolina del Nord) – negli Stati Uniti d'America
 Contea di Durham (Nuovo Galles del Sud) – in Australia